Arbeiter Zeitung (Periódico de los Trabajadores en alemán) es el título de varios periódicos:
 Chicagoer Arbeiter-Zeitung, también conocido como Arbeiter-Zeitung a secas, periódico anarquista de Chicago (Estados Unidos).
 Arbeiter-Zeitung, periódico socialista de Austria.
 Arbeiter-Illustrierte-Zeitung, periódico comunista publicado en Berlín y Praga.